Obroty położnicze to rękoczyny położnicze mające na celu zamianę niekorzystnego położenia płodu na korzystniejsze.
 obrót zewnętrzny na główkę
 obrót wewnętrzny na nóżkę
 Obrót wewnętrzny Braxtona Hicksa

Położnictwo